Caprigliesi – abitanti di Capriglia (Pellezzano)
Caprigliesi – abitanti di Capriglia Irpina
Caprigliesi – abitanti di Capriglio